Грузия на зимних Олимпийских играх 2018 года была представлена 4 спортсменами в 3 видах спорта. На церемонии открытия Игр право нести национальный флаг было доверено фигуристу Морису Квителашвили, а на церемонии закрытия — горнолыжнику Ясону Абрамашвили, лучшим результатом которого на Играх в Пхёнчхане стало 28-е место в слаломе. По итогам соревнований сборная Грузии, принимавшая участие в своих седьмых зимних Олимпийских играх, осталась без медалей.

Состав сборной 

  Горнолыжный спорт
 Ясон Абрамашвили
 Нино Циклаури

  Санный спорт
 Гиорги Согоиани

  Фигурное катание
 Морис Квителашвили

Результаты соревнований

Коньковые виды спорта

Фигурное катание 

Большинство олимпийских лицензий на Игры 2018 года были распределены по результатам выступления спортсменов в рамках чемпионата мира 2017 года. По его итогам сборная Грузии смогла завоевать одну лицензию в мужском одиночном катании, что стало возможным благодаря 13-му месту Мориса Квителашвили, который впоследствии был выбран для участия в Играх.

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. При этом НОК для участия в Олимпийских играх мог выбрать только того спортсмена, который вошёл в топ-500 олимпийского рейтинга в своей дисциплине, и при этом имел определённое количество очков, согласно квалификационной таблице. Страны, не имеющие участников в числе 500 сильнейших спортсменов, могли претендовать только на квоты категории «B» в технических дисциплинах. По итогам квалификационного отбора сборная Грузии завоевала 2 олимпийские лицензии категории «A».

Мужчины

Женщины

Санный спорт 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании рейтинга Кубка мира FIL по состоянию на 1 января 2018 года. По его результатам сборная Грузии смогла завоевать одну лицензию в мужских соревнованиях.

 Мужчины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Грузии на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2018 года 
 Олимпийский комитет Грузии 

Грузия